Elkhart Township (Missouri)
Elkhart Township (Iowa)
Elkhart Township (Illinois)